Il dolce suono (El dulce sonido) es un fragmento de la Escena de la locura compuesta en 1835 en la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Es la más famosa escena de locura de todas las compuestas en las óperas del bel canto, un clásico de la era romántica donde la heroína perdía la razón sólo para mostrar virtuosismo vocal y dramático. Consta de tres partes, el aria "Il dolce suono", "Ardon gli incensi" y la cabaletta "Spargi d'amaro pianto".

La protagonista - "La novia de Lammermoor" de la novela escocesa de Sir Walter Scott adaptada por Donizetti- obligada a casarse con quien odia, asesina a su esposo en la noche de bodas y pierde la razón. Ensangrentada aparece durante la fiesta de boda y ante el estupor de los invitados, en su delirio cree oír en el sonido de una flauta (o armónica de cristal) la voz de su prometido, a quien realmente ama y que es enemigo de su familia o clan.

La pieza ha sido un célebre vehículo de lucimiento vocal para divas de ópera durante casi doscientos años y caballito de batalla de cantantes desde Luisa Tetrazzini, Amelita Galli-Curci, Adelina Patti y Lily Pons a Maria Callas, Joan Sutherland, Beverly Sills, Anna Moffo, Renata Scotto, Montserrat Caballe, June Anderson, Edita Gruberova, Diana Damrau, Anna Netrebko y Natalie Dessay

El pasaje Il dolce suono ha sido retomado por:
 La película El quinto elemento (1997), en la que la interpreta Inva Mula-Tchako en una versión que combina la orquestación clásica con elementos tecno y electrónicos.
 La película francesa El inmortal (dirigida por Richard Berry, estrenada en 2010 y titulada 22 balas en España).
 Vitas, un cantante ucraniano de música pop.

Letra

Referencias 
Notas

Bibliografía
 Ashbrook, William: Donizetti and His Operas. Cambridge University Press, 1983. ISBN 05-212-7663-2
 Boyden, Matthew: The Rough Guide to Operas 4ª ed. Rough Guides, 2007. ISBN 18-435-3538-6
 Cipriani, Nicola: Le tre Lucie: un romanzo, un melodramma, un caso giudiziario: il percorso di tre vittime del pensiero maschile. ed. Varese. Zecchini, 2008, p. 276. ISBN 88-87203-66-0
 Fisher, Burton D.: Lucia di Lammermoor. Opera Journeys Publishing, 2005. ISBN 19-308-4179-5
 Holden, Amanda (ed.): The New Penguin Opera Guide. Nueva York: Penguin Putnam, 2001. ISBN 0-14-029312-4
 Mackerras, Sir Charles: Lucia di Lammermoor (Folleto del CD). Sony Classical, 1998, pp. 29–33. ISBN 05-212-7663-2
 Osborne, Charles: The Bel Canto Operas of Rossini, Donizetti, and Bellini. Portland, Oregón: Amadeus Press, 1994. ISBN 0-931340-71-3
 Pugliese, Romana: «The Origins of 'Lucia di Lammermoor's' Cadenza» en Cambridge Opera Journal, 16 (1):23–42, marzo de 2004. (JSTOR)
 Weinstock, Herbert: Donizetti and the World of Opera in Italy, Paris, and Vienna in the First Half of the Nineteenth Century. Nueva York: Pantheon Books, 1963. ISBN 63-13703

Enlaces externos 
 «Il dolce suono» — interpretado por Natalie Dessay.
 «Il dolce suono» — interpretado por Inva Mula Tchako.
 «Il dolce suono» — interpretado por Edita Gruberova.
 «Il dolce suono» — adaptación para la película El quinto elemento.
 «Il dolce suono» — texto en italiano e inglés en Aria-Database.com.

Arias de Gaetano Donizetti
Composiciones de 1835